Het Nederlands kampioenschap dammen 1987 werd door 12 deelnemers van 14 tot en met 25 april (met als rustdag 19 april) in Nijverdal gespeeld. 
Winnaar met 15 punten uit 11 partijen en 1 punt voorsprong op nummer 2 Gérard Jansen werd Jannes van der Wal die na 3 ronden met 5 punten alleen aan de leiding kwam.

Resultaten

Foto's

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Dammen in 1987
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen
Dammen